Kaali kan syfta på:

 Kaali – annan stavning för en gudinna inom hinduismen, se Kali (hinduism)
 Kaali, Ösel –  by på ön Ösel i Estland
 Kaalikratern –  meteoritnedslagskrater i byn Kaali, Ösel, Estland
 4227 Kaali – en asteroid uppkallad efter Kaalikratern

Se även 
 Kali – flera betydelser